Ба́ртлетт () — англомовне прізвище нормандського походження, що бере початок від особового імені Bartholomew (Варфоломій).

  (;  1951) — іспанська письменниця, сценарист.
  (;  1929) — американська акторка.
 Голл Бартлетт (; 1922—1993) — американський режисер, продюсер та сценарист.
 Іва Бартлетт (;  1977) — канадська блогерка, проросійська пропагандистка.
 Лора Бартлетт (;  1977) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
  (; 1932—2008) — британський і американський вчений-хімік.
 Роско Бартлетт (;  1926) — американський політик-республіканець.
 Сабріна Бартлетт (;  1991) — англійська акторка.
 Сай Бартлетт (; 1900—1978) — американський сценарист і продюсер.
 Фредерік Бартлетт (; 1886—1969) — британський психолог.
 Шеллі Бартлетт (;  1965) — колишня американська тенісистка.
 Шон Бартлетт (;  1972) — південноафриканський футболіст, що грав на позиції нападника.

Примітки